1727 — одна́ ты́сяча семьсо́т два́дцать семь — может означать:

 1727 — натуральное число между 1727 и 1729.
 1727 год — невисокосный год григорианского календаря.
1727 год до нашей эры - Один из годов до рождения Иисуса Христа

В астрономии 
 NGC 1727 (другое обозначение — ESO 56-SC14) — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба

В литературе 
 1727 год в литературе

В искусстве 
 1727 год в театре

В музыке 
 1727 год в музыке

В науке 
 1727 год в науке